Финалът на Копа Америка 2011 е последния мач на Копа Америка 2011, футболния турнир на Южна Америка който се провежда в Аржентина между 1 и 24 юли 2011. Мачът се играе на Естадио Монументал, Буенос Айрес между  и . Уругвай побеждава с 3-0, с което става шампион за рекорден 15 път, така те се класират за Купата на конфедерациите 2013, която ще се проведе в Бразилия.

От 2001 година насам, за пръв път във финала не се срещат помежду си отборите на  и . Парагвай и Уругвай влизат във финала след като са спечелили турнира няколко пъти. Уругвай споделяха първото място с 14 титли заедно с Аржентина, като последната им титла е от 1995. Последното им участие на финал е през 1999, когато на финала урусите бяха победени от Бразилия. Парагвай е двукратен шампион, като последната им титла е от далечната 1979. През тази година Парагвай участват за последен път на финал.

Парагвай стигат до финала без нито една победа и загуба. Те изиграват 5 мача, като всичките завършват наравно в редовното време, като последните два мача се решават с дузпи.

Пътя към финала

Детайли

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Копа Америка 2011
Спорт в Буенос Айрес